Die Saison 2010/11 war die 13. Spielzeit seit Gründung der neuen 2. Eishockey-Bundesliga, der zweithöchsten Liga im deutschen Eishockey und begann im September 2010. Die Hauptrunde endete am 6. Februar 2011, die Play-offs endeten mit dem letzten Finalspiel am 21. April 2011. Es nahmen 13 Mannschaften an der von der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft organisierten Liga teil.

Teilnehmer 

An der Liga nahmen 13 Mannschaften teil.
Neu in der Liga war der Aufsteiger Starbulls Rosenheim. Nicht mehr in der Liga waren der Vorjahresmeister EHC München, der in die DEL aufstieg, und der SC Riessersee, dessen Mannschaft mit der nicht mehr beantragten Lizenz für die 2. Bundesliga freiwillig in die Oberliga Süd abgestiegen ist.

  Bietigheim Steelers
 Fischtown Pinguins
 Eispiraten Crimmitschau
 Dresdner Eislöwen
 Wölfe Freiburg
 Hannover Indians
 Heilbronner Falken
  ESV Kaufbeuren
 Landshut Cannibals
  Ravensburg Towerstars
 Starbulls Rosenheim (Aufsteiger)
  Schwenninger Wild Wings
 Lausitzer Füchse

Stadien

Hauptrunde

Kreuztabelle 

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit vier gegen vier Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein Zusatzpunkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält diese keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTG = Siege nach Verlängerung, PSG = Siege nach Penaltyschießen, OTV = Niederlagen nach Verlängerung, PSV = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, GP = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = direkte Qualifikation für die Play-offs,       = Play-off-Qualifikationsrunde,       = Teilnahme an den Play-downs

Play-off-Spiele

Pre-Play-offs 
Die Pre-Playoffspiele wurden im Best-of-three-Modus ausgetragen und fanden am 8. und 11. März 2011 statt.

Play-off-Baum

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-seven-Modus ausgetragen und fanden am 15., 18., 20., 22. und 25. März 2011 statt.

Play-off-Halbfinale 
Die Play-off-Halbfinalspiele wurden im Best-of-seven-Modus ausgetragen und fanden am 1., 3., 5., 8. und 10. April 2011 statt.

Play-off-Finale 
Das Play-off-Finalspiele wurde im Best-of-five-Modus ausgetragen und fanden am 17., 19. und 21. April 2011 statt.

Kader des DEL2-Meisters

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 13 der Vorrunde spielten in einer Doppelrunde einen Absteiger in die jeweilige Oberliga aus.

Erläuterungen:       = Klassenerhalt,       = Abstieg

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 esbg.de Offizielle Homepage der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft
 Durchführungsbestimmungen 2010/11 (PDF; 189 kB)

Eishockeysaison 2010/11